Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1986-1987 est la  de ce championnat.

Phase régulière

Classement

Résultats

Groupe championnat

Groupe intermédiaire

Groupe relégation

Barrages de relégation

Classement

Résultats 

|}

Bilan de la saison 

1986-1987
Championnat Espagne Fotball 1986-1987 D1
Championnat Espagne Fotball 1986-1987 D1
Espagne
Espagne